Саннико́ва — исчезнувшая деревня Соликамского района Пермского края России. Относилась к Половодовскому уезду Соликамского района, а позднее, к Половодовскому сельсовету и Половодовскому сельскому поселению.

Географическое положение 

Деревня Санникова располагалась в 3 км к юго-востоку от села Половодово на берегах ручья, впадающего в речку Козловку, переходящую в речку Нерестовицу, правый приток реки Усолки, впадающей в реку Кама, левый приток реки Волги.

История 

Деревня  Санникова впервые упоминается в переписи населения 1710 года как починок Санников, состоявший тогда только из одного двора. Основал починок в 1704 году Григорий Иванович Санников, выходец из деревни Попова, расположенной в 6 км западнее. К началу XX века в деревне насчитывалось около 50 дворов. В результате происходившего в течение всего XX века исхода сельского населения к семидесятым годам деревня полностью опустела. Последний житель деревни – Федор Егорович Санников. Бо́льшая часть деревянных домов была снесена, несколько домов из деревни Санниковой были разобраны и установлены в селе Половодово.

Как населенный пункт деревня Санникова была официально упразднена в 1976 году.

Ссылки 
 Шумилов Е. Н., «Населённые пункты Пермского края: Краткий исторический справочник». Пермь, 2012.  
 Сайт исчезнувшей  деревни Санниковой.
  Материалы переписи 1710 года по Соликамскому уезду Сибирской губернии.
 Решение исполнительского комитета Пермского областного Совета депутатов трудящихся, г. Пермь, №57 от 25 февраля 1976 г. «О некоторых административно-территориальных изменениях».

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Пермского края